

Кадлубисько (Кадлубиська) — село в гміні Долгобичів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Кадлубиська — село в гміні Комарув-Осада Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кадлубиська — село в гміні Наріль Любачівського повіту Підкарпатського воєводства